L.I.L.Y. (Like I Love You) é o segundo single do quarto álbum de Kate Ryan, Free. Essa música foi primeiro apresentada no show Alive no dia 6 de outubro na Arena Lotto em Antwerp.
O vídeo da música foi gravado em Berlim no mês de janeiro e foi dirigido por Peter Van Eyndt.

Lista 

"L.I.L.Y." (Radio Edit)
"L.I.L.Y." (Extended)

Performances nos gráficos

Singles de 2008